Le championnat d'Algérie de football 1982-1983 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

La JE Tizi-Ouzou remporte son sixième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

(*) Le match MAHD-MPA a été reporté en raison de l’effondrement de la toiture du virage du stade du 20 Août 1955 qui causé de source officiel 8 morts. 

(*) match retard joué le

 match retard joué le

(1) match retard joué le
(2) match retard joué le

(*) MPA-MAHD match retard joué le 13 mai 1983.

Meilleurs buteurs

Source : El Hadef juin 1983.

Portrait du club champion 
 Président :  Boussad Benkaci 
 Entraîneur : Mahieddine Khalef  (37 ans )  et Stéphene Zywotko (  63 ans )
 Buteurs : Rachid Baris 9 buts , bahbouh 7 buts , menad 6 buts , aouis 6 buts , fergani 5 buts , abdeslam kamel 4 buts .
 Effectif : 22 joueurs
 Gardiens de but : Mourad Amara  (24ans) ,  Abderrazak  Harb  (32ans) , Mohand - Said Mourad ( GB- 22 ans )
 Défenseurs : Salah Larbès  31 ans,  Rezki Meghrici   29ans ,  Rachid Adghigh  22ans  ,  Mouloud  Aiboud   30ans ,  Kamel Nait Yahia   25ans  ,  Abdelhamid Sadmi  22ans,  Ali Nacer Belhadj   . Bouzar Farid (23ans) , Hafaf Dahmane 24 ans , 
 Milieux de terrain : Rachid Baris  29ans , Ali Fergani  31ans , Iliès Bahbouh   27ans , Kamel Abdesselam 24 ans 
 Attaquants : Kamel Aouis  32ans  , Djamel Menad  24ans , Ali Belahcène  25ans , Rafik Abdessalem  23ans  ,  Benlaalem Hocine   25 ans 
 Capitaine d'équipe :  Mouloud Aiboud

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1982-1983
 Championnat d'Algérie de football D2 1982-1983

Championnat d'Algérie de football
Football en 1982
Football en 1983